Амбелакия () — греческий топоним. Может означать:

 
 
  — село в сообществе Драма.
 Амбелакия (Кардица)
 Амбелакия (Лариса)
 
 
 
 
 Амбелакия (Янина)